Kårup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kårup (Fårevejle Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Fårevejle Sogn, Odsherred Kommune
 Kårup (Lødderup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lødderup Sogn, Morsø Kommune